Куштиль — название населённых пунктов:

Россия 
 Куштиль — село в Хивском районе Дагестана.

Сербия 
 Куштиль — село в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина.